Lhomeau est un patronyme porté notamment par :

 Élise Lhomeau (1990-)actrice française ;
 Franck Lhomeau (1955-), écrivain, historien de la littérature policière et éditeur français.